Guática kan syfta på:

Colombia 

 Guática (kommun), Risaralda, 
 Guática (ort), Risaralda,